Hrazdan (rivier), een rivier in Armenië
 Hrazdan (stad), een stad in de Armeense provincie Kotayk
 Hrazdan (stadion), een stadion in de Armeense hoofdstad Jerevan